Canadien junior de Montréal - équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 1933 et 1961 puis dans la Ligue de hockey de l'Ontario entre 1961 et 1972.
 Canadiens junior de Verdun - équipe de la LHJMQ entre 1972 et 1989. Devient par la suite le Laser de Saint-Hyacinthe.
 Club de hockey junior de Montréal - équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 2008 et 2011. Devient par la suite l'Armada de Blainville-Boisbriand